Vass ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Vass (* 1988), ungarischer Fußballspieler
 E. J. Vass (1905–1980), singapurischer Badmintonspieler
 Éva Vass (1933–2019), ungarische Schauspielerin
 George Vass (1928–2013), ungarischer römisch-katholischer Theologe und Geistlicher
 Istvánné Vass, eigentlich Erzsébet Metzker, (1915–1980), ungarische Politikerin der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (Magyar Szocialista Munkáspárt) 
 Jimmy Vass (1937–2006), amerikanischer Jazzsaxophonist und -flötist

 Moise Vass (1920–2005), rumänischer Fußballspieler
 Sándor Vass (* 1946), ungarischer Handballspieler
 Tommy Wosch, eigentlich Tamás Vass, (* 1968), deutscher Hörfunkmoderator und Comedian

Vass ist der Name von:

 Vass (North Carolina), Ort in North Carolina, Vereinigte Staaten

Siehe auch
 Vas
 Was
 Wass